David de Brechin peut désigner :
 David I de Brechin, chevalier écossais mort après 1308 ;
 David II de Brechin, exécuté en 1320 pour avoir comploté contre le roi Robert Bruce, fils du précédent.